Der Valencia-Marathon () ist ein Marathon, der seit dem 29. März 1981 jährlich in Valencia stattfindet und zu den ältesten und teilnehmerstärksten in Spanien zählt. Er wurde bis 2010 jeweils im Februar ausgetragen; aus klimatischen Gründen wurde der Termin ab 2011 auf den November verlegt. Seit dieser Verschiebung steigt die Teilnehmerzahl erheblich an. Seit 2016 hat der Marathon das IAAF-Goldlabel. Der Lauf wird von der Sociedad Deportiva Correcaminos organisiert. Gleichzeitig mit dem Marathon wird ein 10 km-Lauf gestartet.

Strecke 
Start und Ziel befinden sich in der Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Vom Start führt die Strecke zum Yachthafen und an der Küste entlang. Anschließend geht es landeinwärts in Richtung des Stadtzentrums. Für die letzten 100 Meter zum Ziel wird jedes Jahr ein Holzsteg über den Teich neben dem Museo de las Ciencias Príncipe Felipe gebaut. Der Kurs ist sehr flach.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:01:53 h, Kelvin Kiptum (KEN), 2022
 Frauen: 2:14:58 h, Amane Beriso (ETH), 2022

Damit rangiert der Valencia-Marathon, mit 4:16:51 h, auf der Liste der schnellsten Marathonveranstaltungen (ermittelt durch Addition der Streckenrekorde) auf Platz 2 weltweit.

Siegerliste 
Quellen: ARRS, RTVV, AIMS

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (englische Version)
 Valencia-Marathon auf marathoninfo.free.fr

Einzelnachweise 

Marathon
Marathon
Gegründet 1981